Bialski bezeichnet:

 Powiat Bialski, einen Landkreis in der polnischen Woiwodschaft Lublin

 Jacques Bialski (1929–2013), französischer Politiker (PS)